Stazione di Bassano del Grappa
 Stazione di Bassano Romano